Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу 1910 стал Х первенством города, проведенным Санкт-Петербургской футбол-лигой.

Победителем и обладателем кубка Аспдена в третий раз подряд стал клуб «Спорт».

Организация и проведение турнира 

Накануне очередного осеннего первенства в русской Лиге остались всего 9 клубов: «Интернационал» распался накануне осеннего первенства, просуществовав чуть более года, «Северный банк» был весной исключён за невыполнение протокольных требований (несвоевременная подача заявок игроков, непосещение собраний лиги и др.) — позднее ходатайствами своих покровителей он был восстановлен в числе членов Лиги, но осеннюю часть сезона всё же пропустил.

Предпринимавшиеся Лигой с весны попытки найти консенсус с отколовшимися «британскими» клубами успехом не увенчались — британцы отказались идти на компромисс и создали к осеннему сезону свою лигу — «Российское общество футболистов-любителей» (РОФЛ), которая поначалу претендовала на общероссийский статус и своей целью ставила не менее, чем вступление в ФИФА от имени Российской империи. Эти действия британцев в конечном итоге положительно повлияли на развитие отечественного футбола — они стимулировали активизацию усилий российских спортивных деятелей (в первую очередь, Г.Дюперрона) и практически форсировали создание Всероссийского футбольного союза и его международное признание. Важным шагом в этом направлении стала организация осенью 1910 г. первого в истории масштабного турне по России сильной команды европейского уровня — пражской команды «Коринтианс».

Тем не менее, наличие конкурирующей лиги с клубами высокого уровня привело к неизбежному оттоку в ее направлении сначала зрительского интереса, а позднее и футболистов (и целых клубов), и со всей очевидностью поставило руководство Лиги перед необходимостью решения затянувшегося кризиса, истощавшего обе стороны.

В этом сезоне в чемпионате ПФЛ участвовали 9 клубов, разделённые на классы «А» и «Б», выступавшие тремя командами. Всего на шести соревновательных уровнях сыграли 27 команд и 412 футболистов, которые провели 102 матча.

В соревновании среди первых команд класса «А» участвовали пять клубов, которые по «круговой системе» в два круга (на своем и на чужом полях) определяли обладателя кубка Аспдена

 «Спорт»
 «Надежда»
 «Меркур»
 «Удельная»
 «Коломяги» — допущены вместо распавшегося «Интернационала»

Ход турнира 

Турнир стартовал 8 августа. Первые матчи очень мощно провела «Надежда», выигравшая три из четырёх встреч первого круга и разгромившая на своем поле 7:0 чемпионов, испытывавших в начале турнира кадровые проблемы и явившихся на этот матч в составе всего семи человек. Однако досадная ошибка руководства клуба, не внесшего в заявочный лист одного из игроков, обернула обе стартовые победы в поражения и отбросила «Надежду» в разряд аутсайдеров — деморализованная команда проиграла все оставшиеся встречи, в том числе и ответный матч со «Спортом», в котором чемпион сполна воздал удельнинцам за унижение в первом круге — 14:1. Две другие победы с крупным счётом над основными конкурентами — «Коломягами» и «Меркуром» — восстановили статус-кво и обеспечили «Спорту» третий кряду досрочный титул.

Проведёный в сентябре — начале октября ряд междугородних и международных встреч полностью сломал недостаточно предусмотрительно составленный календарь и привёл к переносам двух туров на вторую половину октября (в это время в Петербурге уже ударили морозы и выпал снег). Проведя 17 октября в сложнейших условиях один перенесённый тур, другой команды проводить не стали, лишь "обозначив" его результаты формальными отказами от игр. Не удалось провести и запланированныёй традиционный выставочный матч победителя со сборной по итогам сезона.

Турнирная таблица

Матчи

Минорные уровни

Класс «Б» 
Победитель — «Нарва» (на будущий сезон переход в класс «А»)

2.«Павловск» 3.«Петровский» 4.«Триумф»

Класс «А» (II команды) 
Победитель — «Спорт»II

2.«Меркур»II 3.«Удельная»II 4.«Коломяги»II 5.«Надежда»II

Класс «Б» (II команды) 
Победитель — «Нарва»II

2.«Петровский»II 3.«Павловск»II 4.«Триумф»II

Классы «А» (III команды) 
Победитель — «Коломяги»III

2.«Меркур»III 3.«Надежда»III 4.«Спорт»III 5.«Удельная»III

Классы «Б» (III команды) 
Победитель — «Нарва»III

Чемпионат РОФЛ (английской лиги)  
Победитель — «Невский»

Участники: «Виктория», «Нева», «Оккервиль»

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Периодика

Ссылки 

 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1910 год в Санкт-Петербурге